

Прізвище 

 Алекс Лоурі ( 2003) — шотландський футболіст, півзахисник клубу «Рейнджерс».
 Дейв Лоурі ( 1965) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Джеймі Лоурі ( 1961) — канадський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Лоїс Лоурі ( 1937) — американська письменниця, двічі лауреат медалі Джона Ньюбері.
 Портер Прескотт Лоурі ( 1956) — американський ботанік. Міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора Lowry.
 Томас Мартін Лоурі (1874—1936) — британський хімік, співавтор теорії кислот і основ.
 Малколм Лоурі (1909—1957) — канадський письменник британського походження.

Топонім

Лоурі — місто, штат Міннесота
 Лоурі — місто, штат Південна Дакота

Див. також 
 12984 Лоурі — астероїд головного поясу.